Darragon ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Darragon (1883–1918), französischer Radrennfahrer
 Roddy Darragon (* 1983), französischer Skilangläufer